Dette er en liste over byer i Oman. Kun byer med mere end 20.000 indbyggere er inkluderet.

Eksterne henvisninger 

 Omans økonomiministerie 
 City Population

 
Oman